du comté de Nicollet dans le Minnesota.
 Granby Township du comté de Newton dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships